Süddorf steht für
Süddorf (Amrum)
Süddorf (Edewecht) mit Moorkamp bei Süddorf, Ammerland, Niedersachsen
Süddorf (Niederlande) 
Siehe auch:
Süttorf